Országok és függő területek népsűrűség szerinti listája. Az értékek kiszámításánál figyelembe vett terület a belvizeket (tavakat, folyókat, víztározókat) is tartalmazza. A listát számos városállam vezeti, melyek nem feltétlenül a legsűrűbben lakott városok.

Teljes lista 2005-ös adatokkal 
2005-ös adatokkal valamennyi ország. Csak az önálló államok vannak számozva, de összehasonlítás végett a függő területek és az Európai Unió is szerepelnek a listában.

Hivatkozások

Források

 USA Népszámlálási Hivatal

Külső hivatkozások 
 http://archive.is/20121205082817/http://www.world-gazetteer.com/home.htm
 http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html 
 https://web.archive.org/web/20090131160701/http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/
 http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm
 https://web.archive.org/web/20080704113402/http://lonelyplanet.com/destinations

Nepsuruseg